Фінал Кубка володарів кубків 1961 — футбольні матчі для визначення володаря Кубка володарів кубків УЄФА сезону 1960/61, 1-й фінал змагання між володарями національних кубків країн Європи. 

У фіналі зустрілись володар Кубка Шотландії 1959/60 «Рейнджерс» та фіналіст Кубка Італії 1959/60 «Фіорентіна». Перший титул володарів Кубка володарів кубків здобули італійці.

Шлях до фіналу

Перший матч

Матч-відповідь

Див. також
Кубок володарів кубків 1960—1961
Фінал Кубка європейських чемпіонів 1961
Фінал Кубка ярмарків 1961

Посилання
Кубок володарів кубків УЄФА 1960-61 на RSSSF 
Перший матч фіналу Кубка володарів кубків УЄФА 1961 на transfermarkt 
Повторний матч фіналу Кубка володарів кубків УЄФА 1961 на transfermarkt

1961 у футболі
Фінали Кубка володарів кубків УЄФА
1961
Травень 1961